De Boeck es un apellido belga que llevan varios personajes:

 Antje De Boeck (1964-), actriz belga.
 Auguste De Boeck (1865-1937), compositor belga.
 Jean De Boeck (1863-1913), psiquiatra belga.

Empresas

De Boeck es una editorial belga.